Его́р Ла́зарев:
 Лазарев, Егор Егорович (1855—1937) — деятель русского революционного движения, эсер, политэмигрант.
  Лазарев, Егор Иванович (1906—1943) — сапёр Великой Отечественной войны; Герой Советского Союза (посмертно).